Imprensa Oficial do Estado de Sergipe, foi criada pela Lei estadual nº 104 de 5 de agosto de 1894, assinada pelo então Presidente da Província de Sergipe, Manoel de Oliveira Valladão, com a finalidade de publicar o Diário Oficial que começou a circular no dia 1 de setembro de 1895.

O Diário Oficial do Estado de Sergipe registra os atos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Ligações externas 

Serviços Gráficos de Sergipe - Segrase

Imprensas Oficiais do Brasil
Governo de Sergipe